Andalé Mono (communément appelé Andale Mono) est une police de caractère à chasse fixe sans-serif, créée par Steve Matteson pour les terminaux informatiques et le développement informatique.

Elle fut à l'origine conçue pour le projet  d'Apple et IBM.

Référence 

Police d'écriture
Police d'écriture d'Apple
Police d'écriture de Microsoft
Police d'écriture de Monotype
Police d'écriture latine